I’m with You:
 I’m with You — альбом Red Hot Chili Peppers 2011 года.
 I’m with You — сингл Аврил Лавин и The Matrix.